Green može značiti:

 Green (krater), udarni krater na skrivenoj strani Mjeseca 
 Green (Gunstar Heroes), lik iz video-igre Gunstar Heroes
 Green (Pokémon), lik iz Pokémona
 Green (R.E.M), glazbeni album sastava R.E.M.
 Green (Forbidden), glazbeni album sastava Forbidden
 Green (rijeka) rijeka u američkoj saveznoj državi Utah
 Green (sastav), legendarni power pop sastav iz Chicaga
 Graham Greene, engleski romanopisac i pripovjedač